Personen
 Andreas Keller, Duits hockeyer 
 Anna Keller (1879-1962), lerares, feministe en schrijfster
 Christian Keller, Duits zwemmer
 Conrad Keller (zoöloog) (1848-1930), Zwitsers zoöloog
 Conrad Keller (beeldhouwer) (1879–1948), Duits beeldhouwer
 Fernanda Keller, Braziliaanse triatlete
 Gerard Keller, schrijver en hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant
 Gottfried Keller (schrijver), Zwitserse schrijver
 Hans Keller, Nederlandse journalist
 Helen Keller, Zwitsers jurist en rechter
 Helen Keller, Amerikaanse doof-blinde taalkundige
 Jan Keller, Tsjechische socioloog, journalist en milieuactivist
 Jens Keller, Duitse voetballer en voetbalcoach
 Johan Keller, Nederlands beeldhouwer
 Karin Keller-Sutter (1963-), Zwitserse politica
 Klete Keller, Amerikaanse zwemmer
 Marianne Binder-Keller (1958-), Zwitserse politica
 Marthe Keller, Zwitserse actrice
 Natascha Keller, Duitse hockeyster 
 Reinier Cornelis Keller, Nederlandse damgrootmeester
 Sander Keller, Nederlandse voetballer
 Stephan Keller, Zwitserse voetballer
 Tim Keller, Amerikaanse predikant 
 Tore Keller, Zweedse voetballer

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Keller (Georgia)
 Keller (Texas)
 Keller (Virginia)
 Keller (Washington)

Overige
 Keller (motorfiets), Zwitsers historisch motorfietsmerk